Тюре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 30 км на північ від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2927,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тюре на сайті французького Національного інституту географії
 Тюре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тюре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тюре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна